Dalbo kan syfta på:

 Dalbo, Pörtom – en gårdsgrupp i Pörtom i Närpes kommun, Österbotten
 Dalbo, Mariehamn – en stadsdel i Mariehamn
 Dalbo, Växjö – en stadsdel i Växjö
Dalbo, Luleå - en stadsdel i Luleå
 Dalboslätten - ett namn på en del av Dalsland
 Dalbo läns lagsaga – en tidigare lagsaga i Västergötland och Dalsland